Trichosea är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Augustus Radcliffe Grote 1875. Trichosea ingår i familjen Pantheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Trichosea (Pantheidae)